Суперлига Србије у рукомету у сезони 2012/13. је седмо такмичење организовано под овим именом од стране Рукометног савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. Лига од ове сезоне броји 14 клубова.

Клубови у сезони 2012/13.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

 Пласман у следећу сезону СЕХА лиге

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Суперлиге Србије
 Рукометни савез Србије
 Сезона 2012/13. - на srbijasport.net

Суперлига Србије у рукомету
Рукомет у 2012.
Рукомет у 2013.